Oqummiannguaq bezeichnet:
 Oqummiannguaq (Berg, Aasiaat), Berg im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Oqummiannguaq (Berg, Sisimiut), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland